Svitava bezeichnet

 Svitava (Bosnien), Ort in Bosnien-Herzegowina
 Svitava (Fluss), Zufluss der March in Tschechien
 Svitava (Cvikov), Ortsteil von Cvikov, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Svitava (Abzweigstelle), Abzweigstelle in Tschechien